Индия — один из мировых лидеров ветроэнергетики. В 2015 году Индия занимала четвёртое место в мире по мощности установленных ветрогенераторов — после Китая, США и Германии. По состоянию на июль 2016 года в Индии установлены 27 151 МВт генерирующих мощностей.

Тулси Танти (владелец компании Suzlon Energy) называет несколько причин ускоренного развития ветряной энергетики в Индии: низкая стоимость оборудования, правительственные инициативы, энергетическая безопасность, рост спроса на электроэнергию, экология.

История 
Первые демонстрационные ветрогенераторы мощностью 55 кВт и 110 кВт начали работать 15 января 1986 года.

Первая частная ветряная электростанция начала работать 28 марта 1990 года на химическом заводе  Pandian Chemicals в городе Мадурае.

Таблица: Установленные мощности по годам

Потенциал 
Министерство Нетрадиционных Энергетических Ресурсов (MNES) оценивает потенциал ветроэнергетики Индии в 45 195 МВт. Компания Vestas RRB India Ltd оценивает потенциал в 60 тысяч МВт.

Наибольшим потенциалом обладает штат Гуджарат — 9 675 МВт.

На большей части территории страны дуют хорошие ветры с мая по октябрь. В Тирунелвели два ветряных сезона: с мая по октябрь и с ноября по март. В Муппандали (юг Тамилнада) в пиковый период скорость ветра составляет 12-13 м/с, а среднегодовая скорость ветра 6-7 м/с.

В сентябре 2007 года правительство Индии утвердило план развития ветряной энергетики на 11 пятилетку (2007—2012). До 2012 года в Индии будет построено 10 500 МВт новых ветряных электростанций.

Правительство Индии предоставит различные льготы коммерческим ветряным электростанциям, включая 10-летние налоговые каникулы, отмену импортных пошлин на некоторое оборудование и т. д.

Установленные мощности по штатам 

  
Таблица: установленные мощности по штатам Индии, на 31 марта 2010 года.

В 2006 году Индия вырабатывала из энергии ветра 3,4 % всей электроэнергии. В 2006 году установленные энергетические мощности, работающие на возобновляемых источниках, достигли 7 тысяч МВт, что составляло 6 % от всех мощностей страны.

Крупнейшие поставщики ветрогенераторов 

Таблица: Крупнейшие поставщики ветрогенераторов на 31 марта 2006 года.

В начале 2010 года суммарные мощности индийских производителей ветрогенераторов оценивались в 3000 МВт. — 3500 МВт. ветрогенераторов в год.

Офшорная ветроэнергетика 
Развитие офшорной ветроэнергетики проблематично — в Индии трудно найти место для офшорных ферм из-за большой глубины Индийского океана.

Проблемы развития 
Развитие ветроэнергетики в Индии сдерживается дефицитом передающих мощностей. Например, в 2005 году некоторые турбины в штате Тамилнад не работали по 8-10 часов в день в пиковый сезон из-за недостаточных мощностей передающих сетей.

Правительственная поддержка 
Электрический Акт 2003 года обязывает Энергетические Комиссии Штатов развивать производство энергии из возобновляемых источников и устанавливает минимальный процент электроэнергии, полученной из альтернативных источников, который должен покупаться энергетическими компаниями штатов.

Любая индийская компания может купить ветряную турбину и установить её на общественной ветряной ферме, которая поставляет энергию в сеть штата. Если мощности турбины хватает для удовлетворения нужд компании, для компании фиксируют стоимость электроэнергии. Если мощности турбины не достаточно, её владелец может списать стоимость турбины за 4 года и зафиксировать стоимость электроэнергии на 20 лет — срок службы турбины.

Индия — энергодефицитная страна. В больших объёмах инвестируют в ветрогенерацию производители цемента и текстиля (по Схеме Финансирования Реконструкции Текстильной Отрасли (TUFS).

Покупатель ветряной турбины может применить ускоренную амортизацию — до 80 % в год установки. Это объясняет, почему индийские звёзды кино и спорта инвестируют в ветряную энергетику. Максимальное количество установок ветряных турбин приходится на март — последний месяц фискального года.

Около 65 % электроэнергии, вырабатываемой ветрогенераторами, в 2006 году потреблялось их владельцами. Остальная электроэнергия подаётся в электрические сети.

Цены 
Энергетические комиссии штатов самостоятельно устанавливают тарифы на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии.

Например, в 2006 году в штате Тамилнад был установлен тариф на электричество, произведённое ветряными электростанциями, в размере Rs 2,75 за кВт·ч, что составляло примерно $0,0219 за кВт·ч. Предыдущий тариф Rs 2,70 оставался неизменным в течение 5 лет. При 20-летнем сроке службы ветрогенератора себестоимость киловатт-часа электроэнергии составляла в 2006 году Rs 1,10 — Rs 1,15.

См. также 
 Ветроэнергетика
 Suzlon Energy

Примечания

Ссылки 
 Ветроэнергетика Индии.
 Министерство Новой и Возобновляемой Энергии Индиия

Энергетика Индии
Ветроэнергетика